Таке, Андре (1612—1660) — брабантский бельгийский математик, иезуит.
 Таке — маленький ударный кратер в южной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.
 Липа Таке — лиственное дерево, вид рода Липа (Tilia) семейства Мальвовые.

См. также 
 Таки